

Оуквілл — місто, штат Айова
 Оуквілл — місто, штат Вашингтон
 Оуквілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Оуквілл — переписна місцевість, штат Коннектикут
 Оуквілл — переписна місцевість, штат Міссурі

Див. також 
 Оквілл